Питер Филлип Бонетти (; 27 сентября 1941, Лондон, Англия — 12 апреля 2020) — английский футболист, вратарь. Выступал большую часть карьеры в английском клубе «Челси». Является вторым рекордсменом «Челси» по количеству матчей, проведённых за клуб — 729. По результатам голосования на официальном сайте «Челси», он вошёл в список Легенд клуба. Чемпион мира 1966 года.

Клубная карьера 
Питер родился в небольшом местечке Путли недалеко от стадиона «Стэмфорд Бридж». Это и определило футбольную судьбу мальчика — в будущем он отыграет 18 лет в «Челси». В 1961 году Бонетти вынуждено вышел на поле вместо основного голкипера Рэга Мэттьюса. Питер показал себя прекрасно и получил прозвище «Кот». Вскоре Бонетти вытеснил из состава Мэттьюса и сам стал основным вратарём команды. В 1963 году «Кот» сыграл немаловажную роль по возвращению «Челси» в первый дивизион, а в 1965 году — в завоевании «Челси» Кубка лиги. На вратаря обратили внимание в сборной, и он вошёл в заявку сборной Англии на ЧМ-1966, где Бонетти был вторым вратарём. Именно в сборной случился худший матч Бонетти. В четвертьфинале ЧМ-1970 с Германией, «Кот» пропустил три мяча, и Англия проиграла 2:3. В стране виновником произошедшего объявили Бонетти. В сборной он после этого больше не играл. А в «Челси» всё складывалось нормально. В 1971 году он помог «Челси» выиграть Кубок кубков. Но затем начался неудачный период, Бонетти начали преследовать травмы. Из-за этого он стал бояться играть на выходах. Пост вратаря был уступлен Джону Филипсу, а Бонетти уехал в США. В 1976 году он вернулся в «Челси», который тогда играл во втором дивизионе, и помог ему вернуться в элиту. После вылета во второй дивизион Бонетти переехал на островок Малл, где ему пришлось работать почтальоном. Некоторое время он играл за «Данди Юнайтед». Впоследствии выступал за ветеранскую сборную Англии. В 2007 году написал автобиографию.

Международная карьера

Статистика выступлений

Клубная статистика 
Статистика игрока.

1 матч в Суперкубке Англии в этой таблице не учтен

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 
Статистика игрока.

Итого: 7 матчей / 4 пропущенных гола; 6 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
Командные

 «Челси»
 Обладатель Кубка Англии (1): 1970
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 1965
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1971
 Итого: 3 трофея

 Сборная Англии
 Чемпион мира (1): 1966
 Итого: 1 трофей

Личные
 Игрок года по версии болельщиков «Челси» (1): 1967
 Награда за особые заслуги перед «Челси» (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика тренера на soccerbase.com
 Профиль футболиста на сайте Thechels.info

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Сент-Луис Старс»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Уокинг»
Тренерский штаб ФК «Челси»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»
Умершие от COVID-19 в Великобритании